Кубок Лиги Тринидада и Тобаго () — второй по значимости (после Trinidad and Tobago FA Trophy) национальный кубок Тринидада и Тобаго, разыгрываемый с 2000 года. В кубке участвуют только клубы, выступающие в высшей лиге Тринидада и Тобаго по футболу. По контракту с First Citizen Bank турнир с 2001 года по настоящее время называется First Citizens Cup.

Формат 
Изначально турнир содержал лишь стадию плей-офф. Команды на первом распределялись по позиции в лиге — шесть сразу проходили в четвертьфинал, а оставшиеся четыре образовывали две пары, которые решали между собой, кто выступит в следующем раунде. В таком формате турнир проходил с 2000-го по 2011 год. В 2011 году команды «Полиция» и «Дефенс Форс» снялись с турнира, поскольку большинство их игроков, которые были полицейскими и военнослужащими, были мобилизированы для борьбы с возросшей преступностью. Оставшиеся шесть команд были разделены на две группы по три клуба, из которых в полуфинал выходили две лучшие. 

С 2008 года команды проводят по одному матчу друг против друга, и если победитель не определился в течение 90 минут, играется серия послематчевых пенальти. В финале перед пенальти может быть назначено дополнительное время.

Жеребьевка турнира проходит на стадионе «Куинз Парк Овал» в городе Порт-оф-Спейн.

Результаты

Results

Достижения команд

Примечания 

Футбол на Тринидаде и Тобаго
Трнидад